Иван Платов:
 Платов, Иван Михайлович (1897—1950) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Платов, Иван Фёдорович (1723—1794) — донской казачий офицер, премьер-майор, отец атамана Матвея Ивановича Платова.